Remonte puede referirse a:

 Remonte (pelota vasca), juego de pelota vasca que se practica con la cesta que da nombre al juego. 
 Remonte (esquí), telesillas o telesquís que se usan en las estaciones invernales para subir a los aficionados a cotas más altas.